Ivan Belošević – calciatore jugoslavo
 Obrad Belošević – arbitro di pallacanestro jugoslavo
 Zoran Belošević – ex calciatore serbo